Фландрия може да се отнася за:

 Фламандски регион, един от трите региона в Белгия, който съвпада териториално с Фламандската общност
 графство Фландрия (графство), историческа област, заемала части от Белгия, Франция и Нидерландия, както и за нейните части:
 Източна Фландрия, провинция на Белгия
 Западна Фландрия, провинция на Белгия
 Морска Фландрия, част от нидерландската провинция Зеланд
 Френска Фландрия, главно френския департамент Нор
 Фландрия (филм), френски филм от 2006